Aleksiej Jewgienjewicz Pietuchow (ros. Алексей Евгеньевич Петухов, ur. 28 czerwca 1983 w Klińcach) – rosyjski biegacz narciarski, brązowy medalista olimpijski, mistrz świata oraz dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Aleksiej Pietuchow pojawił się w 2002 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Schonach. Zajął tam 47. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną i 26. miejsce w sprincie tym samym stylem. Rok później, na mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå wypadł znacznie lepiej zdobywając złoty medal w sztafecie, a w biegu na 30 km stylem dowolnym wywalczył srebrny medal, ulegając tylko Norwegowi Chrisowi Jespersenowi. Już miesiąc później, 16 marca 2003 roku w Lahti zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 56. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną. W sezonie 2002/2003 wystartował jeszcze kilkakrotnie, lecz punktów nie zdobył i nie został uwzględniony w klasyfikacji generalnej. Podobnie sytuacja wyglądała w sezonie 2003/2004.

Na kolejne występy w Pucharze Świata Pietuchow musiał poczekać aż do sezonu 2007/2008. Wystartował tylko raz - 16 grudnia 2007 roku w Rybińsku zajął 18. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Wywalczył tym samym swoje pierwsze pucharowe punkty w karierze. W klasyfikacji tego sezonu zajął 123. miejsce z dorobkiem 13 punktów. Przełom nastąpił w sezonie 2008/2009, w którym zajął 24. miejsce w klasyfikacji generalnej, ale w klasyfikacji sprintu zajął wysokie szóste miejsce. Rosjanin pięciokrotnie plasował się w czołowej dziesiątce, a 31 stycznia 2009 roku w Rybińsku po raz pierwszy stanął na podium, zajmując drugie miejsce w sprincie techniką dowolną. Wynik ten powtórzył także 14 lutego 2009 roku we włoskiej miejscowości Valdidentro. Już kilkanaście dni później wystartował na mistrzostwach świata w Libercu, gdzie w swojej koronnej konkurencji był dziewiąty.

Dobrze prezentował się także w sezonie 2009/2010, w którym czterokrotnie stawał na podium. Pierwszy raz dokonał tego w Düsseldorfie, 5 grudnia 2009 roku, kiedy wygrał tam sprint stylem dowolnym. Następnie 3 grudnia w Davos był trzeci, a 22 stycznia w Rybińsku i 14 marca w Oslo zajmował drugie miejsce. Wyniki te pozwoliły mu zająć osiemnaste miejsce w klasyfikacji tego sezonu oraz trzecie miejsce w klasyfikacji sprinterskiej. W lutym 2010 roku wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie wraz z Nikołajem Moriłowem wywalczył brązowy medal w sprincie drużynowym techniką dowolną. Sezon 2010/2011 przyniósł mu kolejne dwa miejsca na podium: 12 grudnia 2010 roku w Davos był drugi, a 5 lutego 2011 roku w Rybińsku zwyciężył po raz drugi w karierze. Sezon ten zakończył na 21. pozycji w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji sprintu był czwarty. Wystąpił także na mistrzostwach świata w Oslo, jednak w swoim jedynym występie - sprincie indywidualnym techniką dowolną zajął dopiero 14. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Rosyjscy sportowcy ukarani za doping
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1983